Jean Bertin peut désigner :
 Jean Bertin (1750-1803), député français ;
 Jean Bertin (1896-1937), réalisateur français ;
 Jean Bertin (1897-1972), résistant français ;
 Jean Bertin (1917-1975), ingénieur français du secteur de l'aéronautique ;
 Jean Bertin (1921-1981), décorateur de théâtre français.